Вели́кие Лу́ки — многозначное название:

Вели́кие Лу́ки — город в Псковской области России.
 город Великие Луки — муниципальное образование в статусе городского округа в Псковской области Российской Федерации.
 Великие Луки — узловая железнодорожная станция Октябрьской железной дороги в городе Великие Луки Псковской области.
 Великие Луки — аэропорт города Великие Луки (в д. Максимово).
 Великие Луки — деревня в Великолукском сельсовете Барановичского района Брестской области Белоруссии.
 Великие Луки — деревня в Пуховичском районе Минской области Белоруссии.
 Великие Луки — село, Лебединский район, Сумская область Украины.
 «Великие Луки» — советская (эстонская) панк-рок группа.
 «Великие Луки» — российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 (третья в серии).

См. также 
 Большие Луки